Lupara kan syfta på:
 Lupara, Molise – en ort i Italien
 Lupara – ett avkortat hagelgevär utan kolv, ursprungligen använt för självförsvar mot varg. Av italienska lupa (varg).